Васи́лий Спиридо́нов:
 Спиридонов, Василий Афанасьевич (род. 1972) — российский легкоатлет-ультрамарафонец.
 Спиридонов, Василий Спиридонович (1878—1952) — русский и советский литературовед.
 Спиридонов, Василий Петрович (род. 1951) — советский хоккеист и российский тренер.